Clinton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Clinton County, Illinois
 Clinton County, Indiana
 Clinton County, Iowa
 Clinton County, Kentucky
 Clinton County, Michigan
 Clinton County, Missouri
 Clinton County, New York
 Clinton County, Ohio
 Clinton County, Pennsylvania